Conduite désigne de manière générale :
 l'action de conduire 
 ou bien son résultat.
En particulier, il peut désigner :
 Le fait de mener quelque chose à bonne fin
 le comportement d'une personne ;
 la conduite de véhicule:
 Conduite en hiver ;
 conduite accompagnée ; 
 conduite supervisée ;
 conduite encadrée ;
 conduite à gauche ou à droite, sens de circulation ;
 conduite de nuit ;
 écoconduite ;
 la conduite lumière, en art du spectacle, série d'effets lumineux ;
 la conduite, en télévision, fixe le déroulement d'une émission ;
 la conduite est un assemblage de tuyaux destiné à transporter un fluide, souvent de l'eau ;
 la ligne et le point de conduite, en typographie, servent à guider le regard du lecteur.